Haseneck ist der Ortsname von

 Haseneck (Furth), Ortsteil der Gemeinde Furth, Landkreis Landshut, Bayern
 Haseneck (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Haseneck (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern